Марк Абрамович Соколовский (род. 1 февраля 1947, Львов) — украинский и молдавский советский, позже американский шашист, двукратный чемпион СССР по заочной игре в шашки.

Мастер спорта (1968). Дважды побеждал на чемпионатах СССР по заочной игре в шашки в 1972—1973 и в 1976—1977 годах, оба раза у действующего чемпиона страны Н. Н. Берковского. На протяжении двух лет занимал первую строчку ежегодного рейтинга СЛШИ по русским шашкам.

Биография 
С 1954 до 1979 года жил в Кировограде (УССР), где в 1961 году начал заниматься шашками во Дворце пионеров. В 1963 году стал чемпионом Украинской ССР среди юношей и выполнил норму кандидата в мастера спорта. В 1968 году в первенстве Львовского военного округа выполнил норму мастера спорта СССР. В 1970 году стал чемпионом Украинской ССР и впервые выступил в чемпионате СССР. В 1973 году — чемпион Центрального Совета сельских ДСО. Двукратный чемпион СССР по переписке (1973, 1976), четырёхкратный чемпион Украинской ССР по переписке. Чемпион Молдавской ССР (Молдавии) в 1980, 1981, 1983 и 1993 годах. 

Восемь раз принимал участие в финалах чемпионатов СССР (4-5-е место в 1980 году, 4-е место в 1981 году). В составе ЦС сельских ДСО завоевал серебряную медаль в Кубке СССР 1982 года и 1-е место на 2-й доске. Дважды был бронзовым призёром Кубка СССР в составе команды Молдавской ССР. В составе сборной команды города Кишинёва завоевал 1-е место в Кубке мира среди спортивных клубов (18–25 ноября 1994 года), побеждал в ведомственных турнирах «Авангард», «Колос», «Колхозникул», а также на фестивалях в Риге, Одессе, Тирасполе, Комрате.

С 1995 года — в США (Кливленд), продолжает участвовать в международных турнирах по русским шашкам.

Соавтор пособия «Игра в шашки по переписке» (1988).

Литература

Примечания

Ссылки 
 Women's World Championship: Марк Соколовский — второй слева (сидит)
 Рейтинги шашистов-заочников СЛШИ
 Лучшие шашисты-заочники за последние 30 лет
 М. А. Соколовский в составе участников 42-го чемпионата СССР в Кишинёве, 1982 (фотография)
 https://www.youtube.com/watch?v=LPCCCIqSz1w Лично-командный турнир по русским шашкам (гости: Марк Соколовский, Роман Котляр) (10.07.2020)
 https://www.youtube.com/watch?v=ir8PQPlhbD8 Лично-командный турнир по русским шашкам (гости: Парвиз Гасанов и Марк Соколовский) (27.07.2020)

Шашисты Молдавии
Шашисты Украины
Шашисты США
Шашисты СССР
Чемпионы СССР по русским шашкам
Чемпионы Украины по русским шашкам
Мастера спорта СССР по шашкам
Мастера спорта по шашкам
Спортсмены Кишинёва
Спортсмены Кропивницкого